Саматья или Псаматия (, произносится как Псаматея; ) — квартал района Фатих Стамбула. Он расположен вдоль Мраморного моря и граничит на западе с районом Йедикуле («Замок семи башен»).

Этимология 
Название происходит от греческого слова псамафион (), что означает «песчаный», из-за большого количества песка в этом квартале.

История 
Около 383 г. н. э. первое монашеское учреждение было основано в Константинополе, в Псамафее, в то время ещё за пределами города-крепости.

До недавнего времени Саматья была в основном населена армянами, которые были переселены сюда в 1458 году султаном Мехмедом II и которым принадлежит церковь Сурп Кеворк, также называемая Сулу Манастири (Монастырь Воды) — ранее восточно-православная церковь, которая восходит к периоду до османского завоевания. Также были переселены греки, у которых есть церкви Христа Аналипсиса и Святого Менаса.

Квартал был уничтожен в 1782 году одним из крупнейших (когда-либо зарегистрированных) пожаров в Стамбуле.

Саматья сегодня 
В Саматье также есть важная государственная больница, Стамбульская образовательная и исследовательская больница İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi.

В Саматье есть станция (названная «Коджамустафапаша») на линии пригородной железной дороги Сиркеджи-Халкалы.

Один из самых живописных рыбных рынков Стамбула находится в квартале, прямо напротив железнодорожного вокзала.

Саматья также является излюбленным местом турецких режиссёров. В Саматье снималось одно из самых известных турецких телешоу «Икинчи Бахар» («Вторая весна»), а также «Три обезьяны» Нури Бильге Джейлана.

Известные личности Саматьи 
 Рачия Ачарян — армянский лингвист
 Симон Агопян — армянский художник
 Мигран Апикян — армянский писатель и лингвист
 Левон Ларенц — армянский писатель
 Аветис Зилджян III — армяно-американский производитель ударных музыкальных инструментов тарелок.

Примечания

Источники 
 
 

Районы Константинополя